Hrvatska:
 Sutvara (otok), hrvatski otok u Jadranskom moru

Crna Gora:
 Sutvara (Kotor, Crna Gora), naselje u općini Kotor